Алексей Иванович Мухлынин (1866, Верхотурье — 14 октября 1914, Москва) — земский деятель, депутат Государственной думы I созыва от Пермской губернии.

Биография 
По крайней мере, четвёртое поколение в купеческой семье из города Верхотурье. Выпускник юридического факультета Московского университета со степенью кандидата прав.

С 14 апреля 1893 года в штате канцелярии Пермского губернатора. С 1 сентября 1893 года стал  земским начальником 1 участка Кунгурского уезда. Позднее был кандидатом на должность земского начальника Камышловского уезда и земским начальником Верхотурского уезда. 10 октября 1897 года избран гласным Верхотурского уездного земства. 28 апреля 1898 года был избран почётным мировым судьёй по Верхотурскому уезду. С 24 апреля 1898 года трижды избирался председателем Верхотурской уездной земской управы. Кроме того, был директором уездного тюремного отделения, членом уездного училищного совета, членом уездного попечительства детских приютов; вице-председателем совета уездного отделения попечительства о слепых; председателем попечительского совета верхотурской прогимназии; во время Русско-японской войны был уполномоченным в Москве от Пермского губернского земства для организации помощи больным и раненым воинам..

Участвовал в земских съездах в 1904 и 1905 годах. По некоторым сведениям входил в Торгово-промышленную партию, однако сообщалось, что от этой партии в Думу прошёл только один кандидат  — В. С. Баршев. Выступал против автономии Польши, всеобщего избирательного права и созыва Учредительного собрания.

15 апреля 1906 года, будучи выборщиком от съезда городских избирателей Верхотурья, избран в Государственную думу I созыва от общего состава выборщиков Пермского губернского избирательного собрания.  Состоял в  аграрной, финансовой и распорядительной думских комиссиях. Сначала не состоял ни в одной из думских фракций, перед самым роспуском Думы стал членом Партии мирного обновления, активно участие в её становлении. На заседании 4 мая при обсуждении думского адреса императору предложил внести пункт о нужде в земле жителей городов и о прощении недоимок от крестьян.

После роспуска Первой Государственной Думы Николаем II Мухлынин вернулся в Верхотурье и приступил к своей прежней деятельности. В 1908 году был избран губернским земством представителем в Совете по делам местного хозяйства при министерстве внутренних дел. Ему присвоено звание «Почётный гражданин города Верхотурье». 4 февраля 1910 года избран Председателем Пермской губернской земской управы. Был инициатором начала сбора  группой краеведов материалов по истории Верхотурья, которые впоследствии включены в «Словарь Верхотурского уезда» И. Я. Кривощёкова. При публикации И. Я. Кривощёков отметил роль Мухлынина в подготовке данного издания и посвятил ему сам труд. В 1913 году участвовал в Москве в торжествах по случаю 300-летия Дома Романовых в составе делегации от Пермской губернии.  1 января 1914 года А. И. Мухлынину присвоен чин действительного статского советника..

14 октября 1914 года скоропостижно скончался от болезни сердца в Москве во время служебной поездки по делам всероссийского земского союза. Похоронен в Перми.

Семья 
 Прадед — Михаил Степанович Мухлынин, основатель династии, частный поверенный по откупам,  щедрый жертвователь на нужды храмов и бедняков.
 Дед — Александр Михайлович Мухлынин (1812—1882), также известен как щедрый благотворитель.
 Отец — Иван Александрович Мухлынин (28 августа 1837—28 ноября 1894), первый городской голова Верхотурья, основатель библиотеки, в настоящее время носящей его имя..
 Мать — Мария Андреевна урождённая ?,
 Брат — Николай Иванович Мухлынин (1861—1909), купец второй гильдии, умер от астмы.

Награды 
 Орден Святой Анны II степени.
 Орден Святой Анны III степени. 
 Орден Святого Станислава II степени.

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 389. 
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1906 С. 240.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. C. 139.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906. C. 56.
  Мухлынин (Мухлинин) Алексей Иванович  // Пермский край, Энциклопедия.
 Р. Огаркова. О династии Мухлыниных // Верхотурье-Сити

Рекомендуемые источники 
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (1-й созыв). Дело 30. Лист 6; Фонд 1327. Опись 1. 1905 год. Дело 141. Лист 89 оборот; Дело 143. Лист 102 оборот.

Примечания 

Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Действительные статские советники
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Похороненные в Перми
Председатели Пермской губернской земской управы